Ассера́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 70 км на захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 768 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1891,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету Ассерак 
 Ассерак на сайті французького Національного інституту географії
 Ассерак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ассерак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара